Аббревиатурой FDD обозначаются следующие понятия:

  — привод гибких дисков.
  — дуплексирование с частотным разделением.
  — разработка, управляемая функциональностью.